Helgö kan syfta på:

Finland
 Helgö, Iniö – en del av Keistiö i Iniö, Pargas stad.
 Helgö grunden – en kobbe intill Helgö ovan.

Sverige
 Helgö – en ö i Mälaren, Ekerö kommun, känd för den förhistoriska handelsorten grundad på 200-talet
 Helgö (ort) – en småort i Ekerö kommun.
 Helgö i Helgasjön – en ö i Helgasjön i Växjö kommun
 Helgö naturreservat – ett naturreservat på en ö i Helgasjön i Växjö kommun
 Helgö säteri –  en tidigare sätesgård i Bälinge socken, Södermanland